Кандала́кшское лесничество — находится в пределах Ковдорского района, Терского района и территорий, подчинённые городским поселениям Кандалакша, Апатиты и Полярные Зори, Мурманской области.
В составе лесничества числятся: 2 участковых лесничества. Это — Алакурттинское и Кандалакшское участковые лесничества.

Площадь лесничества составляет — 922179 га, третье по площади в округе.

Рельеф территории лесничества равнинный.

Адрес головного здания 
г. Кандалакша, ул. Советская, 14.

Участковые лесничества

Примечания 

Лесничества Мурманской области